Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Memphis Open 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl polsko-mexický pár Mariusz Fyrstenberg a Santiago González.

Vítězem se opět stala nenasazená dvojice Mariusz Fyrstenberg a Santiago González, která ve finále zdolala americké turnajové čtyřky Steva Johnsonaa Sama Querreyho ve dvou setech 6–4 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (1. kolo)
  Treat Conrad Huey /  Max Mirnyj (1. kolo)
  Eric Butorac /  Scott Lipsky (čtvrtfinále)
  Steve Johnson /  Sam Querrey (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

U.S. National Indoor Tennis Championships
ATP World Tour 2016
Tenis v USA v roce 2016